Ruiz-Giménez, o Ruiz Jiménez, apellido compuesto, puede hacer referencia a:

 Joaquín Ruiz Jiménez, abogado, ministro, alcalde de Madrid.
 Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, hijo del anterior, jurisconsulto, ministro, primer defensor del pueblo en España.